— железнодорожная станция на линии Одавара, расположенная в специальном районе Сэтагая, Токио. Станция была открыта 1-го апреля 1934-го года. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Планировка станции
4 пути и две боковые платформы.

Близлежащие станции

Ссылки
— Информация по станции